Kitz steht für:

 ein Jungtier des Reh-, Gams-, Stein- oder Damwilds oder der Hausziege, siehe Kitz
 Kitz (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (2021)
 Chad gadja – „ein kleines Lämmchen“, jüdisches Volkslied 

Kitz ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Kitz (1807–1874), deutscher Jurist, Landtagspräsident und Mitglied des Reichstags des Norddeutschen Bundes
 Friedrich Kasimir Kitz (1764–1834), deutscher Mediziner und Naturwissenschaftler
 Heinz Kitz (1907–1971), hessischer Politiker (CDU)
 Johann Matthias Kitz (* vor 1750; † nach 1795), Baumeister des Barock
 Norman Kitz oder Norbert Kitz (20. Jh.), britischer Rechenmaschinen-Konstrukteur
 Volker Kitz (* 1975), deutscher Sachbuchautor und Jurist
 Wilhelm Kitz (1890–1956), deutscher Jurist und Ministerialbeamter

ferner
 Oliver Kitz, ein Protagonist in Rudolf Hagelstanges Roman Altherrensommer 
 KITZ ist die Abkürzung für das Hopp-Kindertumorzentrum Heidelberg